Евгений Недзельский:
  (1894—1961) — русский поэт.
 Недзельский, Евгений Николаевич — лидер Евангелической русской церкви, основатель Радио Теос.